Kałuszyn est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Kałuszyn, dans le powiat de Mińsk
 de la ville de Kałuszyn, chef-lieu de cette gmina
 du village de Kałuszyn, dans le powiat de Legionowo